Arri – gruppo industriale specializzato in attrezzature professionali per il cinema
 Arri –  circoscrizione rurale della Tanzania
 Giannantonio Arri – abate, bibliotecario e orientalista italiano
 Valerio Arri – maratoneta italiano